

Matériel 
Cadre peut désigner :
 cadre, la limite d'une image photographique, cinématographique ou vidéo ;
 jeu de cadres, pour une partie de page HTML ;
 cadre, un des statuts juridiques de salarié (par opposition aux non-cadres, que sont les employés et les ouvriers) ;
 cadre de bicyclette ;
 cadre de motocyclette ;
 cadre de ruche ;
 cadre de piano ;
 cadre de danse, la position de la partie supérieure du corps des danseurs utilisé, par exemple, dans les danses de salon.

Le cadre désigne aussi couramment :
 le châssis, un ensemble rigide ou mobile fait d'une matière résistante, destiné à entourer ou supporter quelque chose ;
 l'encadrement, une bordure qui met en valeur et protège une œuvre d'art.

Cognition 
Cadre peut désigner :
 cadre, le contexte d'une action (par exemple, cadre romanesque, cadre d'un exposé) ;
 cadre, l'ensemble des limites et des interdits dont dispose toute personne pour mener une action (exemple : cadre éducatif) ;
 cadre mental, la façon dont une personne situe et formule les données d'un raisonnement ;
 cadre cognitif, la somme des processus mentaux et cognitifs qui forment entre autres le  en se référant à un sujet ;
 cadre, en intelligence artificielle, une structure de données utilisée pour subdiviser la connaissance en sous-structures représentant des situations stéréotypées ;
 cadre de classement, le schéma de classification archivistique de séries primaires dans un dépôt ou service d'archives ;
 cadre, l'agrément des officiers et sous-officiers d'une unité militaire responsables de la formation du reste de l'unité.

Patronyme 

 Pierre-Louis Cadre (1884-1972), peintre français.

Voir aussi 
 The Cadre, journal étudiant de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown, Canada
 Cadre noir
 Loi-cadre